Логозовичи — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 3 км к северо-западу от Неёлово и в 6 км к западу от Пскова.

Формально бывший (фактически действующий) административный центр Логозовской волости (который официально находится в Неёлово-2).

Население

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Псковского района